

Uso geral
Relação social, nas ciências sociais, a interação social entre dois ou mais indivíduos
Tribunal da Relação

Computadores e tecnologia
Relação binária, sinônimo de relação diádica e relação de 2º lugar
Relação de equivalência

Matemática
Álgebra relacional, Um ramo da lógica de primeira ordem (e da álgebra de conjuntos), lida com um conjunto de relações finitários que é fechado sob certos operadores.
Relação (matemática)
Relação de ordem

Física

Relação constitutiva

Outros usos
Relação de emprego
Relação ecológica
Relação professor-aluno
Relação sexual
Rua da Relação

Desambiguação